Frottier bezeichnet:

 das Frottiergewebe

Frottier ist der Familienname folgender Personen:

 Corinne Frottier (* 1953), österreichische Autorin